Bärlocher bzw. Baerlocher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bärlocher (1831–1903), Schweizer Jurist, Richter und Politiker
 August Bärlocher (1887–1968), Schweizer Publizist und Redaktor
 Bartholome Konrad Karl Bärlocher (1821–1891), Schweizer Kaufmann, Versicherungsmanager und Unternehmer
 Charles Baerlocher (1881–1954), Schweizer Jurist, Redaktor und Unternehmer
 Elise Rahn-Bärlocher (1845–1925), Schweizer Frauenrechtlerin
 Remigius Bärlocher (1915–1984), Schweizer Jurist und Politiker
 René Jacques Baerlocher (1931–2006), Schweizer Jurist und Anwalt
 Sebastian Bärlocher (1838–1902), Schweizer Textilindustrieller